McGarrity ist der Familienname folgender Personen:

 John McGarrity (1925–2006), schottischer Fußballtorwart
 Kevin McGarrity (* 1973), nordirischer Rennfahrer